Turniej w piłce siatkowej rozegrany podczas XIV Igrzysk Małych Państw Europy odbywających się w Liechtensteinie był trzynastym w historii igrzysk małych państw Europy zmaganiem mężczyzn i dwunastym kobiet w halowej odmianie tej dyscypliny sportu oraz czwartym w wersji plażowej. Przystąpiło do niej 6 męskich i 5 żeńskich zespołów halowych oraz 5 męskich i 7 żeńskich par plażowych. 

Arenami zmagań były Weiherring Mauren, Primarschule Triesenberg oraz Primarschule Resch.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Turniej mężczyzn w piłce siatkowej

Składy drużyn

Tabela 

|-
|1
|style="text-align: left;"|
|10
|5
|5
|0
|15
|1
|15.000
|396
|285
|1.389
|-
|2
|style="text-align: left;"|
|8
|5
|4
|1
|13
|3
|4.333
|385
|306
|1.258
|-
|3
|style="text-align: left;"|
|6
|5
|3
|2
|9
|8
|1.125
|392
|360
|1.089
|-
|4
|style="text-align: left;"|
|4
|5
|2
|3
|7
|11
|0.636
|382
|427
|0.895
|-
|5
|style="text-align: left;"|
|2
|5
|1
|4
|5
|13
|0.385
|343
|423
|0.811
|-
|6
|style="text-align: left;"|
|0
|5
|0
|5
|2
|15
|0.133
|219
|312
|0.702
|}
Źródło: liegames2011.liZasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższe ratio setowe.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Turniej kobiet w piłce siatkowej

Składy drużyn

Tabela 

|-
|1
|style="text-align: left;"|
|12
|4
|4
|0
|12
|2
|6.000
|254
|300
|0.847
|-
|2
|style="text-align: left;"|
|11
|4
|3
|1
|11
|3
|3.667
|333
|243
|1.370
|-
|3
|style="text-align: left;"|
|6
|4
|2
|2
|6
|7
|0.857
|267
|308
|0.867
|-
|4
|style="text-align: left;"|
|4
|4
|1
|3
|4
|9
|0.444
|268
|322
|0.832
|-
|5
|style="text-align: left;"|
|1
|4
|0
|4
|1
|12
|0.083
|264
|313
|0.843
|}
Źródło: liegames2011.liZasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższe ratio setowe.Punktacja: liczba wygranych setów = liczba zdobytych punktów

Wyniki spotkań

Turniej mężczyzn w siatkówce plażowej

Składy drużyn

Tabela 

|-
|1
|style="text-align: left;"| Andora
|6
|4
|3
|1
|6
|2
|3.000
|164
|118
|1.305
|-
|1
|style="text-align: left;"| Cypr
|6
|4
|3
|1
|6
|2
|3.000
|160
|139
|1.151
|-
|3
|style="text-align: left;"| Liechtenstein
|4
|4
|2
|2
|5
|4
|1.250
|170
|161
|1.056
|-
|4
|style="text-align: left;"| Monako
|4
|4
|2
|2
|4
|5
|0.800
|160
|170
|0.970
|-
|5
|style="text-align: left;"| Islandia
|0
|4
|0
|4
|0
|8
|0.000
|97
|168
|0.577
|}
Źródło: liegames2011.liZasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższe ratio setowe.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Turniej kobiet w siatkówce plażowej

Składy drużyn

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

|- style="background: #ccffcc;"
|1
|style="text-align: left;"| Liechtenstein
|4
|2
|2
|0
|4
|1
|4.000
|102
|96
|1.063
|- style="background: #ccffcc;"
|2
|style="text-align: left;"| Cypr
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|1.000
|70
|71
|0.986
|- style="background: #ffff99;"
|3
|style="text-align: left;"| Islandia
|0
|2
|0
|2
|1
|4
|0.250
|86
|102
|0.843
|}
Źródło: liegames2011.liZasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższe ratio setowe.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

|- style="background: #ccffcc;"
|1
|style="text-align: left;"| Luksemburg
|6
|3
|3
|0
|6
|0
|MAX
|129
|77
|1.675
|- style="background: #ccffcc;"
|2
|style="text-align: left;"| Malta
|4
|3
|2
|1
|4
|3
|1.333
|143
|108
|1.324
|- style="background: #ffff99;"
|3
|style="text-align: left;"| Monako
|2
|3
|1
|2
|3
|4
|0.750
|110
|126
|0.873
|-
|4
|style="text-align: left;"| Andora
|0
|3
|0
|3
|0
|6
|0.000
|64
|126
|0.508
|}
Źródło: liegames2011.liZasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższe ratio setowe.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Bibliografia 
 

2011 w piłce siatkowej
Igrzyska Małych Państw Europy 2011